Stati Uniti d'America
 Bucklin – città della Contea di Ford, Kansas
 Bucklin – città della Contea di Linn, Missouri